W Polsce 
 Gozdowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Gozdowo – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Gozdowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września 
 Gozdowo – nieistniejąca miejscowość w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stargard
 Gozdowo – gromada w powiecie sierpeckim
 Gozdowo – gromada w powiecie wrzesińskim

 Zobacz też
 Gozdowo-Młyn
 Gozdów